GHM est un sigle qui peut signifier :
 Groupe de haute montagne, un regroupement de l'élite des alpinistes français et internationaux ;
 Groupe Hersant Média, un groupe de presse français ;
 GHM (où GHM signifie Générale d'hydraulique et de mécanique), une fonderie spécialisée dans l'équipement urbain à Sommevoire (Haute-Marne) ;
 groupe homogène de malades, un système de classification médico-économique des hospitalisations en France ;
 Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, un établissement sanitaire privé situé dans l'Isère.